Sarkomaa ist der Nachname folgender Personen:
 Pertti Sarkomaa (geb. 1941), finnischer Technologieforscher und Professor
 Sari Sarkomaa (geb. 1965), finnischer Politiker, Mitglied des Parlaments, Tochter von Pertti Sarkomaa